Антон Иванович Левицкий (1849 — после 1912) — генерал-лейтенант, глава Нижегородского жандармского управления в период восстания в городе (1905).

Биография

Ранние годы и служба 
Родился  года в Волынской губернии в православной семье. Антон окончил Житомирскую гимназию и Елисаветградское кавалерийское юнкерское училище по первому разряду.

Левицкий начал службу в нижнем чине в 1866 году. В 1870 году стал корнетом, в 1873 — поручиком, затем — штабс-ротмистром (1876). В этом чине он участвовал в Русско-турецкой войне 1877—1878 годов.

С 1885 года служил в жандармском корпусе, сначала — в Полтаве и Самаре; в 1893 году был произведён в подполковники.

В 1899 году был произведён в полковники. С новым званием получил Левицкий и новую должность — начальника Иркутского губернского жандармского управления — с 22 января 1899 года. С 15 февраля 1905 года был назначен начальником Нижегородского губернского жандармского управления, сменив на этой должности полковника Степана Ивановича Александровича (1858 — 25.01.1905).

Во время Первой русской революции, помимо борьбы с восстанием, охватившим город в 1905 году, в Нижнем-Новгороде Антону Левицкому пришлось также бороться и с внешней угрозой: на Нижегородской ярмарке под видом купцов и возвращающихся из Мекки богомольцев начали действовать скрытые турецкие эмиссары. Преимущественно это были руководители из младотурецкого движения, проповедовавшие панисламскую и пантюркскую идеи и преследовавшие цели возрождения ислама в Среднем Поволжье. В 1906 году был произведён в генерал-майоры.

В 1908 году Левицкий принимал участие в расследовании ограбления (13 февраля) конторы Российского страхового общества транспортных кладей в селе Богородском Горбатовского уезда Нижегородской губернии, при котором злоумышленники похитили почти тысячу рублей. В деянии подозревался и даже был арестован будущий член Союза писателей СССР Николай Степанович Власов (Власов-Окский).

Высочайшим приказом от 6 июля 1912 года был произведён в генерал-лейтенанты «с увольнением от службы, с мундиром и с пенсией».

Роль в Нижегородском восстании 
В декабре 1905 года весть о начале Московского вооруженного восстания докатилась до Нижнего Новгорода и была воспринята местными революционными силами как сигнал к действию.

 шеф жандармов Антон Левицкий докладывал начальству: «Насильственно остановлены действия телеграфа, телефона, вокзал в руках комитета во главе с Акимовым. В Сормове баррикады, телефонные столбы спилены». По приказу губернатора в нижегородский район Сормово (центр восстания) были переброшены казаки и рота жандармов с пушками (под начальством подполковника Г. А. Давыдова).

Действия чинов охранного отделения и жандармского управления, возглавляемого генерал-майором Левицким, были профессиональными и четкими: благодаря наличию агентуры в революционной среде, начиная с , было арестовано около 60 руководителей комитетов и боевых дружин, раскрыты тайные склады оружия и боеприпасов и лаборатории по изготовлению бомб. После этого революция (или «беспорядки») в городе пошла на убыль.

Семья 
Жена: Варвара Алексеевна — уроженка Полтавской губернии.

Дети: два сына, пять дочерей.

Примечания

Литература 
 
 Административно-судебная система Восточной Сибири конца XIX — начала XX веков в лицах и документах: Материалы к энциклопедии. Иркутск, 2004. С. 236.
 Иркутская летопись. 1941—1991 гг / сост., предисл. и прим. Ю. П. Колмаков. Иркутск, 2010. С. 167.

Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Умершие в XX веке
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Чины Отдельного корпуса жандармов